

Architettura
Trump Building – grattacielo di New York.
Trump International Hotel and Tower – grattacielo di Chicago.
Trump International Hotel and Tower – grattacielo di Vancouver.
Trump Ocean Club (Bahia Grand Panama) – grattacielo di Panama.
Trump Tower – grattacielo di New York.
Trump World Tower – grattacielo di New York.

Geografia
Trump – città fantasma del Colorado, Stati Uniti d'America.
Trump Islands – isole dell'Antartide.

Persone 
Trump – famiglia statunitense
Donald Trump – imprenditore e politico, 45º presidente degli Stati Uniti d'America.
Donald Trump Jr. – imprenditore statunitense, figlio di Donald Trump e Ivana Trump.
Fred Trump – imprenditore statunitense di origine tedesca, padre di Donald Trump.
Ivana Trump – modella e stilista ceca naturalizzata statunitense, moglie di Donald Trump.
Ivanka Trump – modella e imprenditrice statunitense.
Judd Trump – giocatore di snooker britannico.
Kelly Trump – attrice pornografica tedesca.
Melania Trump – modella slovena naturalizzata statunitense, 45ª first lady degli Stati Uniti d'America.

Altro
Trump – rivista satirica statunitense.
Trump Organization – conglomerato di imprese di proprietà di Donald Trump
Trump Model Management – agenzia di moda.
HMS Trump – sottomarino britannico.

Pagine correlate 
 Donald Trump (disambigua)